Бета-тубулін-2C () – білок, який кодується геном TUBB4B, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 445 амінокислот, а молекулярна маса — 49 831.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Тубуліни